Det 20. århundredes 100 bøger er en liste indeholdende bøger, der anses som værende de 100 bedste i det tyvende århundrede. Listen er udarbejdet på grundlag af en meningsmåling fra 1999 foretaget af den franske avis Le Monde i samarbejde med den franske detailhandelsvirksomhed Fnac.

Med udgangspunkt i en liste på 200 titler sammensat af boghandlere og journalister stemte 17.000 ved at svare på spørgsmålet: Hvilke bøger er forblevet stående i din erindring? («Quels livres sont restés dans votre mémoire?»).

Listen over titler er en blanding af store romaner, poesi, teater og tegneserier.

De første 50 værker på listen blev kommenteret i et essay af Frédéric Beigbeder, Dernier inventaire avant liquidation, hvor han fokuserede på den franske dominans, som prægede listen.


Det 20. århundredes 100 bøger

Se også 
  Prismodtagere af Nobelprisen i litteratur
 Goncourtprisen
 Pulitzerprisen
 Bookerprisen
 Lenins fredspris - Aragon og Brecht
 Prometheus Award - Orwell, Tolkien, Bradbury

Referencer 

Litteratur fra Frankrig
Fransksprogede forfattere